Lassedio di Lyakhavichy fu uno scontro combattuto tra esercito russo e polacco-lituano che ebbe luogo dal 23 marzo al 28 giugno 1660 durante la guerra russo-polacca del (1654–1667). Lachowicze era una delle principali fortezze del granducato di Lituania in una regione disputata tra le due forze in campo (attuale Bielorussia). L'esercito russo, forte di 30.000 uomini al comando di Ivan Nikitich Khovansky pose assedio al castello locale, difeso dagli uomini di Mikołaj Judycki. Dopo quattro assedi falliti, Khovansky venne costretto a scontrarsi con l'esercito polacco degli atamani Stefan Czarniecki e Paweł Jan Sapieha nel frattempo intervenuti per salvare la città, e venne sconfitto nella battaglia di Polonka. Questo evento segnò la fine dell'assedio di Lachowicze.

Lachowicze fu l'unica fortezza del granducato di Lituania che riuscì ad evitare la cattura dei russi nel corso della guerra. Secondo la tradizione popolare, la fortezza venne protetta per intervento della Madonna come quella di Jasna Góra.

Note

Bibliografia
 Romański R., Cudnów 1660, Warszawa: Bellona, 1996, , OCLC 69490757
 Gawęda M., Połonka-Basia 1660, Warszawa: Bellona, 2005, , OCLC 69452619
 Kossarzecki K., Kampania roku 1660 na Litwie, Zabrze: wydawnictwo Inforteditions, 2005, , OCLC 69356816
 Курбатов О. А., Литовский поход 7168 г. кн. И. А. Хованского и битва при Полонке 18 июня 1660 г. [w:] Славяноведение. 2003. № 4
Бабулин И.Б., Московские «легионы» на гравюре «Осада Ляхович в 1660 году» (Babulin I.B. Moscow "legions" on the engraving "The Siege Liakhovich in 1660")
 Малов А. В., Русско-польская война 1654—1667, [w:] Цейхгауз, 2006.
 Міхал Чарняўчкі, Аб рэшьках Ляхавіцкай фартэцыі, [w:] Castrum, urbis et bellum: Зборнік навуковых прац. Прысвячаецца памяці прафесара Міхася Ткачова, Baranowicze 2002, p. 421

Altri progetti 

Guerra nel 1660
Lyakhavichy
Lyakhavichy